Les Swedmarkiidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Hypotrichea et de l’ordre des Euplotida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Swedmarkia, dédié à Lévi Swedmark, spécialiste de la microfaune interstitielle des sables, décrite par les spécialistes sous le nom de «  », que Dragesco honore encore en lui dédiant deux autres espèces de ciliés : Geleia swedmarki Dragesco, 1954 (de la classe des Karyorelictea et l'ordre des Protoheterotrichida) et Tracheloraphis swedmarki Dragesco, 1960 (ordre des Trachelocercida).

Description 
Emmanuel Fauré-Fremiet range le genre Swedmarkia parmi ce qu'il appelle « les ciliés hypotriches remarquables » et dont il cite les espèces Euplotes aberrans Dragesco, 1960 (famille des Gastrocirrhidae), Banyulsella viridis (famille des Kahliellidae selon Taxomincon), Lacazea ovalis (famille des Kahliellidae) et Swedmarkia arenicola.

Cette dernière espèce est  (deux genres de la famille des Gastrocirrhidae).

Distribution 
Ce genre vit dans le sable marin comme l'épithète spécifique de l'espèce type Swedmarkia arenicola l'indique et a été identifié en Méditerranée (Banyuls-sur-Mer) et dans la Manche (Roscoff).

Liste des genres 
Selon  :
 Swedmarkia Dragesco, 1954
 Espèce type : Swedmarkia arenicola Dragesco, 1954

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Swedmarkiidae Jankowski, 1979.

Liens externes

Bibliographie 
  J. Dragesco, 1960, « Ciliés Mésopsammiques littoraux ». Travaux de la Station Biologique de Roscoff, Nouvelle Série, ,  et Cahiers de Biologie Marine tome II, 1961 : .
  I.B. Raikov, 1962, « Les ciliés mésopsammiques du littoral de la Mer Blanche (URSS) avec une description de quelques espèces nouvelles ou peu connues », Cahiers de Biologie Marine, ,  (lire en ligne). Avec 14 figures parmi lesquelles des schémas très précis d'espèces des genres Geleia Kahl, 1998 (fam. Geleiidae), Kentrophoros Sauerbrey, 1928 (fam. Kentrophoridae), Trachelonema Dragesco, 1960 et Tracheloraphis Dragesco, 1960 (fam. Trachelocercidae).

Notes et références 

Ciliophora    
Hypotrichea 
Euplotida  
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)